Pływanie synchroniczne obecne jest w programie igrzysk olimpijskich od Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984 w Los Angeles. W 2012 roku w Londynie zawodniczki rywalizowały o medale igrzysk olimpijskich po raz ósmy.

Kalendarium

Zawody

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 

!